Witowice puede referirse a los siguientes sitios en Polonia:

 Witowice, Voivodato de Baja Sicilia (del sur de Polonia del oeste)
 Witowice, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (del norte de Polonia central)
 Witowice, Voivodato de Lublin (Polonia del este)
 Witowice, Voivodato de Pequeña Polonia (Polonia del sur)
 Witowice, Voivodato de Świętokrzyskie (del sur de Polonia central)

Enlaces externos 

Localidades del voivodato de Cuyavia y Pomerania
Localidades del voivodato de Lublin
Localidades del voivodato de Pequeña Polonia